Ендо Мана була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Лейла Месхі виграла титул, перемігши у фіналі Фан Лі з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 n/a
  Чанда Рубін (2-ге коло)
  Юдіт Візнер (півфінал)
  Джинджер Гелгесон-Нілсен (1-ше коло)
  Лейла Месхі (переможниця)
  Лариса Нейланд (1-ше коло)
  Іріна Спирля (1-ше коло)
  Ліза Реймонд (2-ге коло)

Сітка

Посилання 
 1995 Schweppes Tasmanian International Draw 

одиночний розряд